Ярва-Яани () — топоним в Эстонии:

 Ярва-Яани — бывшая волость в составе уезда Ярвамаа.
 Ярва-Яани — посёлок в волости Ярва уезда Ярвамаа.